Ургуда

 Ургуда — село в Тукаевском районе Татарстана.
 Ургуда — река в Татарстане.